Die Nordische Fußballmeisterschaft 1980 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 10. und 13. Juli in Schweden statt. Den Wettbewerb, welcher zum siebten Mal ausgetragen wurde, gewann der Titelverteidiger Schweden zum vierten Mal in Folge.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils einmal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Spielergebnisse 

|}

|}

Torschützenliste

Weblinks 

 Nordic Championships (Women) 1980 auf rsssf.com (englisch)
 Norwegische Länderspiele 1980 (norwegisch)
 Schwedische Länderspiele 1980 (schwedisch)

1980
Fußballveranstaltung 1980
Fußball (Schweden)